Megacrenella grisea är en musselart som först beskrevs av Dall 1907.  Megacrenella grisea ingår i släktet Megacrenella och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
grisea